Guichen (en bretó Gwizien, en gal·ló Gischen) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament d'Ille i Vilaine. L'any 2006 tenia 7.100 habitants. Limita amb els municipis de Saint-Senoux, Bourg-des-Comptes, Goven, Guignen, Lassy, Laillé i Bruz.

Demografia

Administració

Referències 

Municipis del districte de Redon